Rajpur (Kathiawar), estat tributari protegit de l'agència de Kathiawar al prant de Jhalawar, presidència de Bombai
 Rajpur (Rewa Kantha), estat tributari protegit de l'agència de Rewa Kantha, al grup de Pandu Mehwas, presidència de Bombai
 Rajpur Ali, estat tributari protegit inicialment a l'agència de Bhopawar